Хейзер ():
 Heizer — истопник на пароходах или при заводских печах.

Фамилии 
 Хейзер, Майкл (род. 1944) — современный американский лэнд-арт художник, специализирующийся на масштабных скульптурах.
 Хейзер, Майлс (род. 1994) — американский актер.
 Хейзер, Фридрих (1857—1921) — немецкий художник.